Le nombre d'accessoires conçus et sortis sur la Family Computer est considérable.

Accessoires officiels 
En voici une liste :
FamiCoin - Des pièces colorées sous licence qui peuvent être placées dans le D-pad de la manette. (Nintendo)
Famicom Data Recorder - Un appareil pour enregistrer et charger, à partir de cassettes audio, les programmes faits avec Family BASIC. (Nintendo)
Famicom Cleaning Kit - Une cartouche spéciale qui nettoie l'intérieur de la console. Existe en quatre versions. (Nintendo)
Famicom Controller - La manette originale de la Famicom. (Nintendo)
Famicom Disk System - Un appareil révolutionnaire qui se branche sur le port cartouche, afin d'utiliser des disquettes , effaçables et ré-inscriptibles. (Nintendo)
Famicom Four-way Adaptor - Un adaptateur permettant à quatre joueurs de jouer simultanément. (Nintendo)
Famicom Keyboard - Un clavier utilisé uniquement pour programmer avec Family BASIC. (Nintendo)
Famicom Light Gun - Un pistolet optique réagissant aux couleurs émises par la télévision. (Nintendo)
Holster pour le Light Gun - Un étui et sa ceinture faits pour porter le gun japonais à la ceinture. Il était vendu en pack avec le pistolet et le jeu Wild Gunman. (Nintendo)
Famicom MODEM - Un modem servant à se connecter au serveur de Nintendo, sur lequel se trouvait des blagues, des news, des astuces de jeu, des bulletins météo pour le Japon et quelques jeux téléchargeables. (Nintendo)
Famicom Robot - Un petit robot à piles qui se dirigeait en fonction de la lumière émise par la télévision. (Nintendo)
Famicom 3D System - Lunettes 3D sous forme de casque, servant à voir en 3 dimensions certains jeux spécifiques sur Disk System, comme Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally ou encore Falsion. (Nintendo)

Accessoires non officiels 
En voici une liste :
Arkanoid Controller - Manette spécifique aux jeux Arkanoid. (Taito)
ASCII Stick L5 - Pad Famicom à une main. (ASCII)
Bandai Karaoke Studio - Micro et enregistreur. (Bandai)
Family Converter - Adaptateur NES/Famicom. Il y en a deux versions (NES vers Famicom, et Famicom vers NES). (Honey Bee) 
Famicom RF Booster - Prise RF. (Hori)
Family Trainer - Tapis permettant de contrôler la console avec ses pieds. Fourni avec le jeu Athletic World. (Bandai)
Gun Sight - Sorte de Light Gun fourni avec le jeu Laser Invasion. Il s'agit d'un casque muni d’écouteurs et d’un micro. (Konami)
Joystick-7 - Joystick de type arcade style avec fonction turbo.
Joycard Sanusui SSS - Manette avec prise pour écouteurs. (Hudson Soft)
Micro Genius - Cartouche adaptateur de jeux NES pour Famicom. (Micro Genius)
Party Room 21 Controller - Un buzzer pour les quiz. Prévu jusqu’à six joueurs.
Power Glove - Manette sous forme de gant, censé reproduire les mouvements de la main. (PAX)
Reggie's Joystick - Manette Famicom avec fonction turbo.
Spica T89 - Adaptateur de jeux NES pour Famicom. (Spica)
Super Controller - Coque pour la manette, changeant la croix directionnelle en joystick. (Bandai)
Toyo Stick - Manette d'arcade pour Famicom. (Toyo)
Wu Ho Cassette Adaptor - Adaptateur de jeux NES pour Famicom. (Wu Ho)

Voir aussi

Annexes 
 Nintendo
 Manette de jeu

Liens externes 
 Famicom/NES Hardware List
 NES/Famicom Peripherals

Famicom

en:List of Famicom accessories